Brockton puede referirse a los siguientes lugares:
 Brockton (Massachusetts), ciudad en el condado de Plymouth, estado estadounidense de Massachusetts;
 Brockton (Montana), pueblo en el condado de Roosevelt, estado estadounidense de Montana;
 Brockton Point, localizado en el área portuaria de Vancouver en el extremo oriental del barrio de Stanley Park;
 New Brockton, localidad del estado estadounidense de Alabama;
 Base Brockton, que Estados Unidos mantuvo en la Antártida.